Веккольса́йм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Кольмар — Рибовилле, кантон Энсисайм. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Нёф-Бризак (округ Кольмар).

Площадь коммуны — 6,93 км², население — 567 человек (2006) с тенденцией к росту: 612 человек (2012), плотность населения — 88,3 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 613 человек, а в 2012 году — 612 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 417 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 339 были экономически активными, 78 — неактивными (показатель активности 81,3 %, в 1999 году — 78,1 %). Из 339 активных трудоспособных жителей работали 316 человек (173 мужчины и 143 женщины), 23 числились безработными (14 мужчин и 9 женщин). Среди 78 трудоспособных неактивных граждан 33 были учениками либо студентами, 23 — пенсионерами, а ещё 22 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 217 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 611 человек. При этом медиана доходов составила 21899 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки